Lasa ist der Familienname folgender Personen:
 César Cruchaga Lasa (* 1974), spanischer Fußballspieler
 Emiliano Lasa, uruguayischer Leichtathlet
 José Manuel Lasa (* 1939), spanischer Radrennfahrer
 Maixabel Lasa (* 1951), spanische Aktivistin und Politikerin
 Miguel María Lasa (* 1947), spanischer Radrennfahrer
 Mikel Lasa (* 1971), spanischer Fußballspieler

Lasa steht für:
 den italienischen Namen der Gemeinde Laas (Südtirol)
 Lasa (Mythologie), übernatürliche Figuren aus der etruskischen Mythologie
 Lasa, historische Bezeichnung der Gemeinde Luze im Département Haute-Saône, Frankreich
 den baskischen Namen der Gemeinde Lasse im Département Pyrénées-Atlantiques
 Lasa (Zypern), Ort im Bezirk Paphos in Zypern
 Lasa (Gemeinde Sankt Andrä), Ortsteil von Sankt Andrä im Lungau, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg

LASA steht als Abkürzung für:
 Latin American Studies Association, eine wissenschaftliche Gesellschaft zu Lateinamerika
 Landesagentur für Struktur und Arbeit Brandenburg GmbH, eine Gesellschaft des Landes Brandenburg zur Verwaltung von Fördermitteln
 Landesarchiv Sachsen-Anhalt
 Look-alike-/ Sound-alike-Arzneimittel, Problem für die AMTS

Siehe auch: 
 von Heydebrand und der Lasa
 Lhasa (Begriffsklärung)

Abkürzung